Дри́виц или Дре́вцы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Лоза района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится на северной окраине Минакальской пустоши в трёх километрах восточнее от границы коммуны юго-восточнее административного центра коммуны Лоза на территории западной части биосферного заповедника «Пустоши и озёра Верхней Лужицы». На севере деревни проходит автомобильная дорога S108 и железнодорожная линия. На юге располагается обширный лесной массив.

Соседние населённые пункты: на востоке — деревня Тране коммуны Боксберг, на западе — деревня Злычин и Бедрихецы.

История 
Впервые упоминается в 1509 году под наименованием Drewitz.

До 1957 года была административным центром одноимённой коммуны, с 1957 по 1994 года входила в коммуны Личин. С 1994 года входит в современную коммуну Лоза.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

 Исторические немецкие наименования.
 Drewitz, 1509
 Triebiz, 1658
 Diebitz, 1732
 Triebitz, 1746
 Driewitz, 1791

Население 
Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году в деревне проживало 202 человека (из них — 200 серболужичан (99 %)).

Лужицкий демограф Арношт Черник в своём сочинении «Die Entwicklung der sorbischen Bevölkerung» указывает, что в 1956 году при общей численности в 150 человек серболужицкое население деревни составляло 91 % (из них верхнелужицким языком владело 112 взрослых и 24 несовершеннолетних).

Примечания

Литература 
 Driewitz/Drěwcy und Lippen/Lipiny. W: Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (= Werte der deutschen Heimat. Zwjazk 67). 1. nakład. Böhlau, Köln/Weimar/Wien 2005, ISBN 978-3-412-08903-0, str. 119sl.

Ссылки 
 Driewitz/ Drěwcy , Digitalen Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen
 Driewitz (Drěwcy) , Официальный сайт коммуны Лоза

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Лоза
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области